Cinq Planètes peut faire référence à :
 Un label de musiques du monde, fondé par Philippe Krümm en 1997, dédié aux artistes de musiques traditionnelles jouant solo.
Y ont été publiés, notamment : Spi et la Gaudriole, Patrice Conte, Dominique Paris, Luc-Charles Dominique, Jean-François Vrod, Patrick Molard, Eric Champion, Frédéric Sylvestre, Marcel Azzola, Frédéric Schlick, Philippe Mallard (Quartier libre), Marc Anthony, Jérôme Richard, Yan Cozian, Willy Soulette, Ballaké Sissoko, Phillip Peris…
Il est diffusé par L'Autre Distribution.

 Les cinq Planètes, dans l'œuvre de fiction de Samurai Deeper Kyo ;

Références 

Musique traditionnelle